Зенита́р — торговое название объективов, предназначенных для малоформатных фотоаппаратов «Зенит», и выпускаемых Красногорским механическим заводом. К этому бренду относятся также длиннофокусные объективы Телезенитар и зум-объективы Вариозенитар. Название «Зенитар» и его производные не описывают какого-либо конкретного оптического устройства, и присваивалось объективам самых разных типов, предназначенным для аппаратуры «Зенит». Бренд появился в конце 1970-х годов после решения об унификации названий модельного ряда КМЗ им. Зверева, как наиболее узнаваемый на международном рынке.

Разновидности 
Наиболее известный нормальный «Зенитар» 1,7/50 представляет собой усложнённый тип «двойного Гаусса» и аналогичен разработанным в ГОИ объективам «Волна». От классического «Планара» объектив отличается наличием воздушного промежутка между отрицательным и положительным менисками второго по счёту компонента, в оригинале склеенного в ахроматический дублет. Основой для этой разработки стал объектив Ultron, созданный немецким оптиком Альбрехтом Тронье () для компании Voigtlander в 1950 году. Кроме светосильных нормальных объективов, выпускавшихся в качестве штатных для зеркальных «Зенитов», под брендом «Зенитар» выпускалась ретрофокусная широкоугольная и дисторсирующая оптика с оптическими схемами, разработанными в ГОИ под названиями «Мир» и «Зодиак». Позднее появились длиннофокусные объективы «Телезенитар», разработанные КМЗ самостоятельно. 

После перестройки под этим брендом начались разработки новейшей оптики, в том числе рассчитанной на работу с иностранной фотоаппаратурой. Объективы «MC Зенитар-М2с» 2/50, «MC Зенитар-М» 2,8/16 и их модификации с байонетным креплением выпускаются до сих пор. Все объективы серии «Зенитар» оснащены механизмом прыгающей диафрагмы. Почти все, кроме самых ранних моделей, как «Зенитар-М» 1,7/50, и некоторых «Телезенитаров», имеют многослойное просветление (индекс «МС» перед названием). Объективы «Зенитар», в зависимости от модификации, имеют резьбовое М42×1 или байонетные крепления. Для обозначения типа байонета к названию объектива добавляется ещё одна буква: C — Canon EF, Н — Nikon F, К — Pentax K, E — Sony E.

Нормальные объективы

Широкоугольные объективы

Длиннофокусные объективы

Зум-объективы

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 Объективы «Зенитар»  на историческом сайте Красногорского механического завода
 Объектив «МС Зенитар-К» 2,8/16  на сайте интернет-музея «Байонет-К»
 Объектив «МС Зенитар-К» 2,8/20  на сайте интернет-музея «Байонет-К»
 Объектив «МС Зенитар-К» 1,4/85  на сайте интернет-музея «Байонет-К»
 Объектив «МС АПО Телезенитар-К» 2,8/135  на сайте zenitcamera.com 
 Объектив «МС АПО Телезенитар-К» 4,5/300  на сайте интернет-музея «Байонет-К»
 Объектив «МС Телезенитар-К» 4,5/300  на сайте zenitcamera.com
 Объектив «МС АПО Телезенитар-К» 4,5/300  на сайте zenitcamera.com
 Красногорский завод возобновляет выпуск объективов. Реальность и перспективы. Д. Гаврилов  

Объективы СССР